Сабонне́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Рьём. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31464.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 35 км к юго-западу от Тулузы.

На юго-востоке коммуны расположен .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 294 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 172 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 141 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 82,0 %, в 1999 году было 75,4 %). Из 141 активных жителей работали 124 человека (68 мужчин и 56 женщин), безработных было 17 (7 мужчин и 10 женщин). Среди 31 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 7 — пенсионерами, 16 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Германа (XII век). Исторический памятник с 1976 года
 Ферма Межун (1774 год). Исторический памятник с 1985 года

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна